Swift Creek – umowna nazwa dla jednej z prekolumbijskich cywilizacji zamieszkujących USA.

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Swift Creek (ang. Swift Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Swift Creek (ang. Swift Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake

Zobacz też 
 Bitwa pod Swift Creek – bitwa podczas wojny secesyjnej (9 maja 1864) na terenie hrabstwa Chesterfield w stanie Wirginia